BurgGolf St. Nicolaasga is een Nederlandse golfclub in Legemeer bij Sint Nicolaasga, opgericht in 2001. De leden spelen op de baan van BurgGolf St. Nicolaasga, een van de zes BurgGolf banen in Nederland.

De baan heeft 18 holes, die ontworpen werden door golfbaanarchitect Alan Rijks. Het is een open terrein, waar sommige holes door bos lopen en andere holes worden omzoomd door houtwallen.

Externe links 
 BurgGolf

Sint Nicolaasga
Sport in De Friese Meren
Bouwwerk in De Friese Meren
St. Nicolaasga